Harrow steht für

 einen Stadtbezirk von London, siehe London Borough of Harrow
 die in diesem Stadtbezirk befindliche Harrow School
 einen Ort in Kanada, siehe Harrow (Ontario)
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Harrow (Pennsylvania)
 eine australische Fernsehserie, siehe Harrow (Fernsehserie)
 einen zweimotorigen britischen Bomber von 1936, siehe Handley Page Harrow 
 ein Gebirge in Antarktika, siehe Harrow Peaks

Harrow ist der Familienname folgender Personen:

 David Harrow, englischer Musikproduzent, DJ und Multimedia-Künstler
 Den Harrow (* 1962), italienischer Sänger
 Lisa Harrow (* 1943), neuseeländische Schauspielerin
 Nancy Harrow (* 1930), US-amerikanische Jazz-Sängerin